БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя.

История 
Боевая разведывательная машина БРМ-1к была разработана на базе БМП-1 в КБ Челябинского тракторного завода в начале 1970-х годов. Предназначалась для ведения инструментальной разведки в интересах сухопутных войск и создавалась в качестве замены в разведподразделениях лёгкого плавающего танка ПТ-76. БМП-1 была выбрана в качестве базовой не случайно, так как она была способна преодолевать вплавь водные препятствия, а кроме того, за счёт унификации узлов и деталей облегчался процесс принятия машины на вооружение, снижалась её стоимость. БРМ-1К была принята на вооружение в 1972 году и серийно производилась на КМЗ с 1973 года.

Описание конструкции 
Общая компоновка машины повторяет собой БМП-1: МТО в передней части сварного бронекорпуса, а боевое — в середине и корме. Большая двухместная башня кругового вращения сдвинута ближе к кормовой части машины. Так же к внешним отличиям от БМП-1 можно отнести расположения бревна для самовытаскивания по правому борту, наличие штанги антенны на заднем борту, иное (3 в ряд с двух сторон башни) расположение аппаратуры задымления.

Экипаж 
Вместимость машины 6 человек, в экипаж входят 6 человек: впереди слева механик-водитель, за ним оператор танковой навигационной аппаратуры, в башне: слева командир машины, он же наводчик оператор, справа старший разведчик, в задней части: слева радист, справа старший оператор.

Оборудование 
В свободном пространстве между башней и десантными люками расположены принадлежности для ведения инженерной, химической, биологический, радиационной разведки.
Оборудование БРМ-1К позволяет экипажу решать следующие задачи:
 определять дирекционный угол продольной оси машины (угол между северным направлением вертикальной линии координатной сетки карты и направлением продольной оси машины, прочерченной на карте);
 непрерывно вырабатывать навигационную информацию (текущие прямоугольные координаты и дирекционный угол на пункт назначения);
 определить координаты целей;
 определить углы между продольной осью машины и направлениями на ориентиры (цели);
 измерить дальности до целей;
 вести поиск, обнаружение, сопровождение и измерение координат движущихся целей;
 вести радиационную и химическую разведку;
 обеспечивать радиосвязь в УКВ и КВ диапазонах и скоростную передачу информации;
 вести наблюдение за местностью в дневных и ночных условиях;
 целеуказание и корректировка дальней артиллерии.

Для ориентирования и ведения разведки машина оборудована следующей специальной аппаратурой: навигационной аппаратурой ТНА-4(квадрат-1), дальномером системы Доплера, радиолокационной станцией, приемником-пеленгатором, миноискателем, прибором химической разведки, двумя радиостанциями для ближней и дальней связи. Для дальней связи имеется комплект для разворачивания стационарной антенны типа «диполь».

Вооружение 
 73-мм орудие 2А28 «Гром» (20 выстрелов)
 7,62-мм пулемет ПКТ (2000 патронов)

Модификации 
 БРМ-1КМ — модификация с башней от БТР-82А.

На вооружении 
  — 15 БРМ-1, по состоянию на 2016 год
 :
 Армия Армении — 12 БРМ-1К, по состоянию на 2016 год
 МВД Армении — 5 БРМ-1К, по состоянию на 2016 год
 Пограничная охрана Армении — 3 БРМ-1К, по состоянию на 2016 год
  — 136 БРМ-1, по состоянию на 2016 год
  — 1 БРМ-1К, по состоянию на 2016 год
  — 60 БРМ-1, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска России — 700 БРМ-1К, по состоянию на 2016 год
  — 60 БРМ-1, по состоянию на 2016 год
  — 6 БРМ-1, по состоянию на 2016 год
  — 115 БРМ-1К, по состоянию на 2019 год

Где можно увидеть 

 
 Каменск-Шахтинский,Патриот;краснотурьинск
 Падиково — Музей отечественной военной истории в Истринском районе Московской области;
 Советск — Музей военной техники Калининградской области;
 Новосибирск — Бульвар Победы, Юго-Западный жилмассив;
 Гуково — Мемориал памяти воинов Красной Армии;
 Ковров Владимирской области — Парк Патриот;
 
 Баку — парк военных трофеев

Примечания

Литература 

 

БМП-1
БРМ по алфавиту
Гусеничные БРМ
БРМ СССР
Военная продукция Курганского машиностроительного завода
Военная продукция Челябинского тракторного завода